Mit dem Wort Forms (entlehnt aus der Mehrzahl zum englischen , für ‚[das] Formular‘) kann folgendes gemeint sein:

 ein Hilfs- oder auch Gestaltungsmittel bei der Entwicklung grafischer Oberflächen, insbesondere:
 Oracle Forms
 Windows Forms

Siehe auch:

 Form